Mäuschen steht für:

 eine kleine Maus bzw. kleine Mäuse
 empfindliche Stelle des Ellennervs, siehe Nervus ulnaris

 Titel einer Operette (1917) von Walter Bromme, siehe Walter Bromme #Operetten

Siehe auch:

 Musculus